Sietram est une entreprise qui s'occupe de l'installation et l'entretien de solutions de mobilité verticale sur mesure depuis 1992. Son siège est situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), près de Paris, en île-de-France. L'entreprise est membre de la Fédération des Ascenseurs depuis 1997.

Présentation 
Sietram réalise en 2020 un chiffre d'affaire de plus de 6 millions d'euros. L'entreprise propose à travers son réseau ses services clés en main d'ascensoriste pour tous travaux d'installation et de maintenance de solutions de mobilités verticales et d'accessibilité PMR pour les particuliers et professionnels : Ascenseur, Monte-charge, Monte-escalier. 

L'entreprise est adhérente et impliquée au sein de la Fédération des Ascenseurs, avec la présidence de la commission PME par Nathalie Lecacheux depuis 2012, également présidente de Sietram.

Activités  
Intervenant sur tous les sujets liées à la mobilité verticale nécessitant l'accompagnement d'un professionnel (Ascenseur, Monte-charge, Monte-escalier...), Sietram s'est étendu dans toute la Normandie et l'Ile de France.

Historique 
L'entreprise a été fondée par Claude Lecacheux en 1992 à Montreuil avant d'être transmise à sa fille, Nathalie Lecacheux, en 2018.

En 2017, Sietram est récompensée lors de la cérémonie des Trophées de l'Ascenseur du trophée "Accessibilité".

En 2018, Sietram annonce l'acquisition de la société Espass basée à Candol, près de Saint-Lô dans la Manche, rebaptisée Espass Groupe Sietram.

En 2021, la société dépasse le seuil des 6 millions d'euros de chiffres d'affaires et décroche le trophée "Aménagement de l'habitat" 2021 lors de la cérémonie des Trophées de l'Ascenseur.

Notes et références 

Entreprise fondée en 1992